Joutsjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joutsjärvi (sjö i Finland), Södra Karelen, 
 Jousjärvi, sjö, Södra Savolax, 
Joutsjärvi (Sysmä, Päijänne-Tavastland, Finland), sjö i Päijänne-Tavastland,  (10,123 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar